Osoby o tym nazwisku:

 Beata Fudalej (ur. 1966) – polska aktorka i pedagog
 Marcin Fudalej (ur. 1976) – polski lekkoatleta
 Rafał Fudalej (ur. 1985) – polski aktor